Фауст ( — щасливий) — давньоримський ім'я, дало походження прізвища. В інший транслітерації — Фавст (жіночий варіант — Фавста). 
 Ім'я
 Фауст Візантійський (Фавстос Бузанд) — вірменський історик, гаданий автор «Історії Вірменії» (V століття н. е .. ).
 Фауст Социн (1539-1604) — італійський теолог, проповедавший в Польщі; засновник руху социніанства.
 Прізвище
 Фауст, Дрю Джілпін (нар. 1947) — американський історик, перша жінка-президент Гарвардського університету.
 Фауст, Ізабелла (нар. 1972) — німецька скрипалька.
 Фауст, Йоганн (1832-1903) — німецький ентомолог, автор зоологічних таксонів, що позначаються як Faust.
 Фауст, Йоганн Георг (ок. 1480-1540) — алхімік, чорнокнижник і астролог, прототип легендарного Доктора Фауста, уклав угоду з Мефістофелем.
 Фауст, Лорен (нар. 1974) — американський художник-аніматор і сценарист.
 Фауст, Северин (псевдонім Камілл Моклер; 1872-1945) — французький письменник.
 Фауст, Фрідріх Шиллер (псевдонім Макс Бренд; 1892-1944) — американський письменник, працював у жанрі вестерн.
 Фауст, Ернст-Керролл (1890-1978) — американський зоолог.
 Твори, присвячені Йоганна Фауста і його образу
Література
 «» — п'єса Крістофера Марло (1592, вперше опублікована в 1604).
 «Фауст» — трагедія в 2-х частинах В. В. фон Гете ( закінчена в 1806 (опублікована в 1808),  — 1831).
 «Доктор Фауст. Танцювальна поема» — балетне лібрето Генріха Гейне, в якій Мефістофель представлений жінкою (1846, опубліковано у 1851).
 «Фауст» — оповідь у листах В. С. Тургенєва (1855).
 «Смерть доктора Фауста» — п'єса Мішеля де Гельдерода (1925).
 «Мій Фауст» — есе Поля Валері (1940).
 «Доктор Фаустус» — роман Томаса Манна, започаткований у 1943 році і опублікований в 1947-м.
Хорова музика
 «Засудження Фауста» — «драматична легенда» для солістів, хору і оркестру Гектора Берліоза, лібрето композитора з трагедії Гете в перекладі Ж. де Нерваля (op. 24, 1845; перше виконання — Опера-Комік", Париж, 1846).
 «» — ораторія Роберта Шумана (1842-1853). 
 «Фауст и Елена» — кантата Лілі Буланже (1913). 
Опера
 «» — опера Людвига Шпора по лібрето Й.-К. Бернарда (1816, нова редакція — 1851).
 «Фауст» — опери Шарля Гуно в п'яти актах з прологом та балетними сценами (паризька Опера, 1869).
 «» — незакінчена опера Ферруччо Бузоні (між 1916 і 1924).
 «Історія доктора Іоганна Фауста» — кантата А. Р. Шнітке (1994).
Балет
 «Фауст» — балет Андре-Жан-Жака Деге на музику Адольфа Адана (Театр Його Величності, Лондон, 1833).
 «Фауст» — балет Серпня Бурнонвіля на музику Філіпа Кека (Королівський театр, Копенгаген, 1834).
 «Фауст» — балет Сальваторе Тальоні, заборонений після другого подання (театр Сан-Карло, Неаполь, 1838).
 «Фауст» — балет Жюля Перро на музику Джакомо Паницца в редакції Цезаря Пуні (Великий театр, Петербург, 1854). 
 «Наш Фауст» — балет Моріса Бежара на музику В.-С. Баха (Балет XX століття, театр де ла Монне, 1975). 
 См. також «Вальпургієва ніч» — балетна картина в опері Шарля Гуно (1869).
Кінематограф
 «Загибель Фауста» — німий короткометражний фільм Жоржа Мельєса (Франція, 1898).
 «» — німий фільм Жоржа Мельєса (Франція, 1904). 
 «Фауст» — німий фільм Сесіля Хепуорта (Велика Британія, 1911).
 «Фауст» — загублений німий фільм за оповіданням І. А. Тургенєва, існування якого документально не підтверджено (РРФСР, 1919).
 «Фауст» — німий фільм Ф. Ст. Мурнау (Німеччина, 1926).
 «» — фільм Річарда Бартона за мотивами п'єси Крістофера Марло (США, 1967). 
 «Фауст» — телеспектакль Е. Р. Симонова і Л. С. Ишимбаевой (СРСР, 1969).
 «» — фільм Франца Зайтца-молодшого за мотивами роману Томаса Манна (ФРН, 1982).
 «Фауст» — екранізація опери Ш. Гуно режисера Б. К. Небієридзе (Укртелефільм, 1982).
 «Урок Фауста» — фільм Яна Шванкмайєра (Чехія—Велика Британія—Франція, 1994).
 «Фауст» — фільм А. Н. Сокурова, остання частина його «тетралогії влади» (Росія—Німеччина—Франція—Японія—Велика Британія—Італія, 2011).
Аніме
 Фауст VIII — персонаж аніме та манги «Король-шаман».
 Інше
 Фауст — село в провінції Альберта (Канада). 
 Фаустпатрон (від  — кулак) — вид зброї.

См. також 
 Фауст і Маргарита
 Faust
 Фуст
 Фавст
 Фаустин
 Фаустово

Прізвища за алфавітом